De Ark (film), een Nederlandse korte film uit 2011
De Ark (Rotterdam), een zorginstelling voor poliopatiënten
De Ark (school) (1952-1963), een drijvende basisschool in Utrecht
De Ark Brussel, een zorginstelling voor personen met een handicap in Laken en Haren
Arkgemeenschap, internationale organisatie voor inclusief wonen
De Ark, ledentijdschrift van Steunpunt Levend Erfgoed vzw
Kerkgebouwen
De Ark (Amersfoort)
De Ark (Amsterdam-Noord), protestants kerkgebouw in Amsterdam-Noord
De Ark (Assen), kerkgebouw in Assen
De Ark (Berkel en Rodenrijs), een gereformeerd kerkgebouw in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland)
De Ark (Ede), een protestants kerkgebouw in Ede
De Ark (Helmond), voormalig kerkgebouw in Helmond (gesloopt)
De Ark (Kamperland), een protestants kerkgebouw in Kamperland
De Ark (Landgraaf), een protestants kerkgebouw in Schaesberg, Landgraaf
De Ark (Schildwolde), protestants kerkgebouw in Schildwolde (Slochteren)
De Ark (Slotervaart), een protestants kerkgebouw in Amsterdam-Slotervaart
De Ark (Sluiskil), een protestants kerkgebouw in Sluiskil
De Arke (Drachten) - protestants kerkgebouw in Drachten

Zie ook
Ark (doorverwijspagina)